Massaria is een geslacht van schimmels uit de familie Massariaceae. De typesoort is Massaria inquinans.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 117 soorten (peildatum februari 2022):

Massariaceae
Schimmelgeslacht